Het seizoen 1999/00 is de 19de editie van de dameshoofdklasse waarin onder de KNHB-vlag om het landskampioenschap hockey werd gestreden. Na een competitie van 22 wedstrijden en play-offs werd een nationaal kampioen bekend in de hoofdklasse. 

In het voorgaande seizoen degradeerden Hurley en MOP. Hun plekken werden dit seizoen ingenomen door Push en Zwolle.

Den Bosch werd voor de 3de maal achtereen landskampioen. Hilversum en Zwolle degradeerden rechtstreeks naar de Overgangsklasse.

Eindstand
Na 22 speelronden was de eindstand:

Legenda

Uitslagen reguliere competitie 
Informatie: Zonder de Play Offs.
De thuisspelende ploeg staat in de linkerkolom.

Topscorers

Play offs landskampioenschap
Halve finales 1/4

Halve finales 2/3

Finales dames

Hockey in 1999
Hockey in 2000
 1999/00